Die Football League Second Division 1972/73 war die 70. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 12. August 1972 und endete am 9. Mai 1973.

Zweitligameister wurde der FC Burnley und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Queens Park Rangers in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1973/74 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Crystal Palace und West Bromwich Albion die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Huddersfield Town und Brighton & Hove Albion. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1973/74 der Third-Division-Gewinner Bolton Wanderers und der Drittligavizemeister Notts County die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1972-73 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1972/73
1972